Armand est le prénom  utilisé par les chefs de la Maison de Polignac puis de Chalençon.

Ainsi, on trouve :
 Armand XXIII Jules François de Polignac (1745-1817),  de Polignac.
 Armand XXIV Jules Marie Héraclius de Polignac (1771-1847),  de Polignac, fils du précédent.
 Auguste Jules Armand Marie de Polignac (1780-1847), frère du précédent,  de Polignac
 Jules Armand XXV Jean Melchior de Polignac (1817-1890),  de Polignac, fils  du précédent.
 Armand XXVI Héracle Marie de Polignac (1843-1917),  de Polignac, fils du précédent.
 Armand XXVII Henri Jules Marie de Polignac (1872-1961),  de Polignac, fils du précédent.
 Charles Armand XXIX Emmanuel Marie Joseph Jules de Polignac (°1946),  de Polignac, fils du précédent.

En outre, les précédait :
 Armand de Polignac (mort en 1257), évêque français du .